Verwaltungsgemeinschaft Rain ist der Name

 der Verwaltungsgemeinschaft Rain im Landkreis Donau-Ries in Bayern, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Rain (Schwaben)
 der Verwaltungsgemeinschaft Rain im Landkreis Straubing-Bogen in Bayern, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Rain (Niederbayern)